

События 
 Консулы Луций Валерий Мессала Аполлинарит и Гай Октавий Аппий Светрий Сабин.
 Антонин остановился в Дакии. Антонин во Фракии, он стал отождествлять себя с Александром Великим.

Родились 
 Аврелиан, римский император.
 Ян Хуэйю, Императрица Цзинсянь.

Скончались 
 Пан Тун, китайский государственный деятель.
 Сюнь Ю, советник Цао Цао.
 Фемист, сиракузский политический деятель.
 Чхого (Пэкче), пятый правителем Пэкче.

См. также